Алаэхос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Медина. Занимает площадь 102,59 км². Население — 1572 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 63 км.

Покровителями города считаются святой Исидро Лабрадор и святая дева де ла Касита.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 
 Web del Club Ciclista 
 Web no oficial 
 

Муниципалитеты Вальядолида